Der Name Çarşamba bezeichnet:

 Çarşamba, eine Stadt in der türkischen Provinz Samsun
 Çarşamba (Fluss), ein Fluss in der Provinz Konya
 die Mündungsebene des Flusses Yeşilırmak am Schwarzen Meer, siehe Çarşamba-Ebene
 einen Stadtteil von Istanbul im Bezirk Fatih
 einen Flughafen in der türkischen Provinz Samsun, Çarşamba International Airport

Çarşamba ist außerdem das türkische Wort für „Mittwoch“, davon abgeleitet:
 Çarşema Sor, der „rote Mittwoch“, ein jesidisches Fest am ersten Mittwoch im April